Appeldoorn ist der Familienname folgender Personen:

 Dick Appeldoorn (* 1943), niederländischer Politiker
 Dina Appeldoorn (1884–1938), niederländische Komponistin und Pianistin
 Marian Soutendijk-van Appeldoorn (* 1948), niederländische Politikerin

 Tessa Appeldoorn (* 1973), niederländische Ruderin
 Vera van Appeldorn (* 1950), deutsche Filmeditorin
 Willem Appeldoorn, niederländischer Ruderer

Appeldoorn steht für:
 Appeldoorn Farm, Ort im Bundesstaat New York

Siehe auch:
 Apeldoorn, Großstadt in den Niederlanden
 Appeldorn, Stadtteil von Kalkar am Niederrhein
 Apeldorn, Ortsteil von Meppen im Emsland